Vira puede referirse a:

Lugares 

 Vira, comuna francesa situada en Ariège.
 Vira, comuna francesa situada en Pirineos Orientales.

 Mezzovico-Vira, comuna suiza en el Cantón del Tesino.

Personajes 
 Vira Vijaya Bukka, rey de la India.